Mampe bedeutet

 Mampe, ein deutsches Unternehmen (Schnapsfabrik)

Mampe ist der Name folgender Personen:

 Emma Mampe-Babnigg (1825–1904), österreichische Opernsängerin (auch: Emma Mampé-Babnigg)
 Walter Mampe (1939–1992), deutscher Experimentalphysiker